Droga krajowa B31 (Austria)
 Droga krajowa B31 (Niemcy)

Zobacz też